Бутузов — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Бутузов, Алексей Алексеевич (1942—1971) — советский хоккеист.

В 
 Бутузов, Валентин Фёдорович (1939—2021) — советский и российский математик, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.
 Бутузов, Владимир:
 Бутузов, Владимир Александрович (1912—1990) — советский архитектор.
 Бутузов, Владимир Станиславович (род. 1994) — российский хоккеист.
 Бутузов, Василий Павлович (1846 — не ранее 1911) — российский моряк, пионер авиации, американский планерист.

Г, Е, С 
 Бутузов, Георгий Константинович (1916—1983) — директор ряда совхозов Ртищевского района, Герой Социалистического Труда.
 Бутузов, Евгений Иванович (1909—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, директор завода имени Масленникова, Герой Социалистического Труда.
 Бутузов, Сергей Михайлович (1909—1967) — советский государственный и политический деятель, Первый секретарь Пензенского обкома ВКП(б) — КПСС.



См. также